C9orf50 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 431 амінокислот, а молекулярна маса — 47 639.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки